William Fox peut désigner :
 William Henry Fox Talbot (1800-1877), pionniers de la photographie britannique ;
 William Darwin Fox (1805-1880), ministre du culte anglican et naturaliste britannique ;
 William Fox (1879-1952), producteur américain de cinéma, fondateur de la Fox Film Corp. compagnie intégrée dans la 20th Century Fox ;
 William Fox (1812-1893), premier ministre de Nouvelle-Zélande (quatre fois) entre 1856 et 1873.